Óbuda, történelmi település, az 1873-tól Budapestet alkotó három város egyike
 Óbuda, Budapest III. kerületének gyakori összefoglaló elnevezése a pontos Óbuda-Békásmegyer helyett
 Óbuda, Budapest városrésze a III. kerületen belül, a történelmi Óbuda egy része

 Óbudavár, település Veszprém megyében